

Sigle 
Zeta Zero Alfa – gruppo musicale di estrema destra

Codici 
 zza – codice ISO 639-3 della lingua zazaki